VAL puede referirse a:

 un valle de fondo plano; o 
 el sistema VAL (Vehículo Automático Ligero) de metro sin conductor.
 el dúo musical bielorruso VAL.

de:VAL
en:VAL
eo:VAL
fi:VAL
fr:VAL
it:VAL
nl:VAL